Divisione Nazionale 1939-1940 può riferirsi a:

 Divisione Nazionale 1939-1940, 11º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1939-1940, 12º campionato italiano di rugby a 15 di prima divisione